Пётр Борисович Горшенин (род. , Ростов-на-Дону, РСФСР, СССР) — российский художник пластических спецэффектов в кино. 

Президент гильдии художников-гримёров Союза кинематографистов РФ.

Дважды лауреат премии «Золотой орёл» за лучшую работу художника по гриму и пластическим спецэффектам (2018, 2022).

Биография 
Родился 24 июня 1967 года в Ростове-на-Дону. Детство прошло в Москве и Московской области.

Окончил Московский архитектурный институт.

Создатель и художественный руководитель студии FX Design Group Int., занимающейся пластическими спецэффектами в кино (пластическим гримом, аниматроникой и муляжами), принимавшей участие в создании картин «Утомлённые солнцем 2», «Утомлённые солнцем 2», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Вий» и других. Для фильма «Фауст» режиссёром Сокуровым была поставлена задача придумать и создать единственного персонажа — гомункулуса, который должен был умещаться в колбу высотой около шестидесяти сантиметров и при этом улыбаться, смотреть на героев, дышать и пускать пузыри.

Является президентом гильдии художников-гримёров Союза кинематографистов РФ.

С детства занимался музыкой, сочинительством, играл в нескольких рок-группах, в 90-х годах гастролировал. Несколько произведений звучат в фильме Ю. Кары «Я — кукла».

В 2018 году за работу в фильме «Последний богатырь» удостоин  премии «Золотой орёл» за лучшую работу художника по гриму и пластическим спецэффектам. В 2022 году был вновь награждён этой премией за фильм «Последний богатырь: Корень зла».

Избранная фильмография 
 2004 — Ночной дозор
 2005 — Мастер и Маргарита 
 2007 — 12
 2008 — Особо опасен (prosthetics supervisor) 
 2008 — Морфий
 2010 — Утомлённые солнцем 2
 2011 — Утомлённые солнцем 2
 2011 — Высоцкий. Спасибо, что живой
 2014 — Вий
 2015 — Орлеан
 2015 — Хардкор
 2017 — Последний богатырь
 2021 — Последний богатырь: Корень зла

Клипы 
 2017 — Кольщик — «Ленинград»
 2017 — FATA MORGANA — «Oxxxymiron» feat «Markul»

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Петра Горшенина
 
 
 
 
 
 

Художники России XXI века
Мастера спецэффектов